

События 
 Консулы Луций Випстан Мессала и Марк Педон Вергилиан.
 Римляне завоевали Месопотамию.
 115—125 — Римский Папа святой Сикст I.
Китай:
 Усмирение кянов, восстановлено сообщение с Западным краем (Восточный Туркестан).
 Набег Сяньби.

Скончались 
		
 3 мая — Александр I (папа римский) (105—114) — священномученик, сожжён
 13 декабря — Марк Педон Вергилиан — римский государственный деятель, консул Римской империи 115 года, погиб во время землетрясения
 Квирин Нойский — римский трибун, святой христианской церкви, мученик, казнён по приказу Траяна
 Флавий Латин — епископ Брешии, священномученик, казнён

См. также